Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

В городах на 1 января 2022 г. проживало 1 175 414 человек (61,07%),  в селах - 749 164 человек (38,93 %).

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Общая карта 
Легенда карты:
  Областной центр,  чел.
   чел.
  от 50 000 до 100 000 чел.
  от 10 000 до 50 000 чел.
  от 1000 до 10 000 чел.
  менее 1000 чел.

Национальный состав 

 Татары

На территории Оренбургской области татары компактно проживают в Абдулинском, Пономаревском, Александровском, Асекеевском, Гайском, Бугурусланском, Илекском, Красногвардейском, Кувандыкском, Матвеевском, Сакмарском, Соль-Илецком, Ташлинском, Тоцком, Шарлыкском районах. В области имеется 88 татарских и 63 смешанных населённых пунктов; 87 школ с изучением татарского языка, 34 татарских дошкольных учреждения (на 1995 год), татарское отделение в Оренбургском педагогическом колледже , 76 мечетей (на 1997 год). На территории Оренбургской области работают 7 татарских общественных и культурных центров в Оренбурге, Бугуруслане, Бузулуке, Новотроицке, Орске, с. Асекеево, с. Северное, «Народный центр возрождения языка и культуры» и общество мусульман (Новотроицк), фонд «Намус» (, ), Оренбургский татарский драматический театр, 69 татарских художественных коллективов, народный музей им. М. Джалиля (с. Мустафино Шарлыкского района), библиотека им. Х. Ямашева (Оренбург, с 1906 года), отдельные татарские книги при библиотеке им. Т. Шевченко (Орск). Татарская пресса в области представлена газетами «Яна вакыт» (, ; Оренбург, с 1992 года) и «Болгар иле» (, ; Оренбург), телепередачей «Земляки» (Оренбург), радиопередачами «Добрый вечер» (Оренбург) и «Урал тавышлары» (, ; Новотроицк).

Места компактного проживания (2010 год) Татарское население Оренбуржья:
 г.Оренбург — 41 тыс. 151 чел. (7,78 % от общей численности населения в городе);
 г.Орск — 9 тыс. 170 чел. (3,9 %);
 Абдулинский район — 3 тыс. 658 чел. (35,2 %);
 Александровский район — 2 тыс. 638 чел. (16,8 %);
 Асекеевский район — 10 тыс. 420 чел. (49,5 %);
 Бугурусланский район — 945 чел. (4,8 %);
 Домбаровский район — 359 чел. (2,2 %);
 Кувандыкский район — 6 тыс. 857 чел. (15,0 %);
 Новоорский район — 965 чел. (3,3 %);
 Новосергиевский район — 2 тыс. 070 чел. (5,7 %);
 Октябрьский район — 1 тыс. 975 чел. (9,9 %);
 Оренбургский район — 3 тыс. 443 чел. (4,6 %);
 Первомайский район — 769 чел. (3 %);
 Пономаревский район — 2 тыс. 737 чел. (17,7 %)
 Саракташский район — 6 тыс. 744 чел. (16,8 %);
 Светлинский район — 364 чел. (2,6 %)
 Северный район — 2 тыс. 732 чел. (18,2 %)
 Соль-Илецкий район — 4 тыс. 780 чел. (9,1 %);
 Ташлинский район — 1 тыс. 314 чел. (5,2 %)
 Ясненский район — 124 чел. (2,5 %) и пр.

Казахи 
В середине XVIII — начале XX веков Оренбург являлся административным центром Оренбургской губернии. Оренбургская область входила в состав Киргизской АССР и Оренбург был её столицей в 1920—1925 годах.

Места компактного проживания (2002 год):
 г.Оренбург — 9 тыс. 200 чел. (1,4 % от общей численности населения в городе);
 г.Орск — 10 тыс. 35 чел. (3,7 %);
 Адамовский район — 10 тыс. 638 чел. (34,2 %);
 Соль-Илецкий район — 10 тыс. 487 чел. (36,9 %);
 Домбаровский район — 8 тыс. 729 чел. (45,5 %);
 Оренбургский район — 7 тыс. 773 чел. (11,9 %);
 Акбулакский район — 7 тыс. 735 чел. (25,2 %);
 Новоорский район — 6 тыс. 602 чел. (20,0 %);
 Первомайский район — 6 тыс. 911 чел. (22,9 %);
 Беляевский район — 4 тыс. 877 чел. (24,3 %);
 Ясненский район — 4 тыс. 247 чел. (57,1 %);
 г.Соль-Илецк — 3 тыс. 722 чел. (14,3 %);
 г.Ясный — 3 тыс. 161 чел. (11,8 %);
 г.Новотроицк — 2 тыс. 386 чел. (1,6 %);
 Кваркенский район — 3 тыс. 470 чел. (14,8 %);
 Светлинский район — 2 тыс. 989 чел. (16,3 %) и пр.

Башкиры 

Башкиры Оренбургской области являются коренными жителями данной территории. Башкиры называют Оренбург «Ырымбур».

Согласно данным переписи 2002 года, башкиры Оренбургской области живут в городах Оренбург (5,5 тыс. чел.), Орск (4,3 тыс. чел.), Медногорск (3,5 тыс. чел.), Кувандык (2,9 тыс. чел.), Новотроицк (2,6 тыс. чел.), Гай (2 тыс. чел.) и других, а также в Красногвардейском (6 тыс. чел.), Кувандыкском (5,6 тыс. чел.), Новосергиевском (2,5 тыс. чел.), Гайском (2,5 тыс. чел.), Тюльганском (2,4 тыс. чел.), Александровском (2,1 тыс. чел.), Саракташском (1,8 тыс. чел.), Переволоцком (1,5 тыс. чел.) и других районах.

В Оренбурге расположен памятник истории и культуры башкирского народа Караван-сарай (). Во время гражданской войны Карван-сарай являлся резиденцией Башкирского правительства. Также в Оренбурге в 1917 году проходили I и III Всебашкирские съезды (курултаи) где было принято решение о создании автономного Башкурдистана на территориях бывших башкирских кантонов, в том числе и Оренбургской губернии. Был образован Ток-Суранский кантон располагался на территории современных Александровского, Переволоцкого, Новосергиевского, Красногвардейского, Шарлыкского районов Оренбургской области, между реками Ток, Большой и Малый Уран. В 1924 году кантон был передан Киргизской АССР, затем в Оренбургскую область. Особый интерес вызывает также вопрос так называемого Кувандыкского коридора, образовавшегося в результате состоявшегося в марте 1935 года очередного территориального преобразования. Последнее выразилось в передаче части Зианчуринского района (образован в 1930 году из Усерганской и Салиховской волостей Зилаирского кантона, ранее существовала Кувандыкская волость в составе Усерганского кантона) Оренбургской области, что привело к уничтожению общих участков границы между Казахстаном и Башкортостаном. Этот факт о границах в будущем сыграет важную роль в отказе от изменения статуса Башкирии (от АССР к ССР) по причине «отсутствия границ республики с другими государствами».

На территории современной Оренбургской области родились выдающиеся представители башкирского народа:

 Абдразаков, Амир Габдульманович — актёр и режиссёр. Уроженец д. Каипкулово Александровского района;
 Сагит Агиш — писатель, мастер коротких рассказов; Родился в д. Исянгильдино Александровского района;
 Габдулла Амантай — писатель. Уроженец c. Верхне-Ильясово Красногвардейского района;
 Мухаметша Бурангулов — народный сэсэн, этнограф, родился в селе Верхне-Ильясово Красногвардейского района;
 Равиль Бикбаев — поэт, лингвист, Народный поэт Башкортостана (1992), доктор филологических наук (1996), профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1992), заслуженный работник культуры Чувашской Республики, Член-корреспондент АН РБ;
 Биишев, Ахмед Альмухаметович — государственный и общественный деятель, участник и идеолог Башкирского национального движения, один из организаторов Башкирского войска, политический секретарь Башкирского обкома РКП(б), председатель Совета народных комиссаров БАССР; д. Идельбаево Кувандыкского района;
 Куватов, Гумер Галимович — активный участник Башкирского национального движения, нарком Здравоохранения БАССР (1919—1928), общественный и государственный деятель, хирург.
 Кулаев Мстислав Александрович (Мухаметхан Сахипгареевич) — государственный и общественный деятель, участник Башкирского национального движения, Председатель Башкирского Правительства, ученый-филолог и исследователь башкирского языка, врач и доктор медицинских наук. Родился в д. Зианчурино, Кувандыкского района.
 Матинов, Шагишарив Мидатгалиевич — башкирский общественный деятель, депутат Государственной думы Российской империи от Оренбургской губернии, Конституционный демократ, представитель мусульманской народной партии, ахун Макарьевской ярмарки в Нижнем Новгороде и Ирбитской ярмарки Пермской губернии, ахун Орского уезда, член Земской управы Орского уезда, управляющий делами просвещения Орского уезда, муфтий в правительстве Башкурдистана (1918—1919).
 Мрясов, Сагит Губайдуллович — выдающийся деятель Башкирского национального движения, член Башкирского Правительства, общественный и государственный деятель, краевед. Родился в д. Мрясово Новосергиевского района.
 Ибрагимов, Хабибулла Калимуллович — драматург и композитор. Уроженец города Оренбург.
 Даут Юлтый — писатель; с. Юлты Красногвардейского района);
 Юсупова, Бедер Ахметовна — одна из первых актрис башкирского театра, Народная артистка БАССР (1940), заслуженная артистка РСФСР (1944) и БАССР (1935). Родилась в г. Орск.
 Ягафаров, Аллабирде Нурмухаметович — один из лидеров Башкирского национального движения, член Башкирского Правительства, комиссар народного просвещения Башкирской Республики, родился в деревне Беляу (Блявтамак) Кувандыкского района.

Примечания 

Оренбургская область